Gle Iboih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Iboih, berg, Aceh, 
 Gle Iboih (kulle i Indonesien), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar